Chazelles (Alt Loira), municipi francès al departament de l'Alt Loira.
 Chazelles (Cantal), municipi francès al departament del Cantal.
 Chazelles (Charente), municipi francès al departament de Charente.
 Chazelles (Jura), municipi francès al departament del Jura
 Chazelles-sur-Albe, municipi francès al departament de Meurthe i Mosel·la.
 Chazelles-sur-Lavieu, municipi francès al departament del Loira.
 Chazelles-sur-Lyon, municipi francès al departament del Loira.
 Scy-Chazelles